

Nom de famille 
 André Poppe (1943-), coureur cycliste belge ;
 Édouard Poppe (1890-1924), prêtre belge et Apôtre de l'Eucharistie et de la Mission ;
 Enno Poppe (né en 1969), compositeur et chef d'orchestre allemand ;
 Henk Poppe (1952-), coureur cycliste néerlandais ;
 Jérémie Poppe (1983-), acteur français ;
 Nicolas Poppe (1897-1991), linguiste russe ;
 Olivier Poppe (1968-), dessinateur de bande dessinée belge ;
 Walter Poppe (1892-1968), generalleutnant allemand pendant la Seconde Guerre mondiale.

Patronyme germanique